Lütjen ist der Familienname folgender Personen:

 Bernd Lütjen (* 1963), deutscher Politiker (SPD)
 Elke Lütjen-Drecoll (* 1944), deutsche Anatomin
 Hede Lütjen (geb. Fritsch; 1938–1983), deutsche Politikerin (SPD)
 Mechthild Podzeit-Lütjen (* 1955), deutsch-österreichische Schriftstellerin
 Torben Lütjen (* 1974), deutscher Politikwissenschaftler

Siehe auch
 Lütgen